Audio Secrecy — третий студийный альбом американской рок-группы Stone Sour. Он был записан и спродюсирован группой и Ником Рискулинешем в Blackbird Studios в Нешвиле, Теннесси. 10 июня группа выпустила бесплатно скачиваемый трек «Mission Statement», который позднее был выпущен в качестве сингла на iTunes. Второй сингл «Say You’ll Haunt Me» был выпущен 6 июля 2010 года. Audio Secrecy — это единственный студийный альбом Stone Sour, который не включал в себя произносимое слово и наклейку с надписью 'Parental Advisory'.

Audio Secrecy дебютировал в топ-10 различных стран. В США за первую неделю было продано 46 000 экземпляров альбома, и он дебютировал на шестом месте в чарте Billboard 200.

Список композиций 

 Песни, вышедшие на синглах, выделены курсивом.

Участники записи 

Stone Sour
 Кори Тейлор — вокал, гитара, пианино, гитарное соло на треке «Pieces»
 Джеймс Рут — соло-гитара, клавиши
 Джош Рэнд — ритм-гитара
 Шон Экономаки — бас-гитара
 Рой Майорга — барабаны, перкуссия, пианино на треках «Say You'll Haunt Me» и «Nylon 6/6»

Производство
 Ник Рискулинеш — продюсер, инжиниринг
 Тэд Дженсон — мастеринг
 Крис Лорд-Элдж — микширование
 Рэнди Стоб — микширование
 Зак Блэкстоун — ассистент по микшированию
 Пол Фиг — инжиниринг
 Натан Ярбороу — ассистент по инжинирингу
 Монти Коннер — A&R
 Пит Гэнбэрг — A&R
 Стив Блэки — аранжировка, струнные
 Джон Николсон — барабанный техник
 П. Р. Браун — художественное оформление, дизайн, фотограф

Позиции в чартах

Примечания 
 duzeka.pl, Stone Sour — Audio Secrecy review . Retrieved 2010-09-08

Альбомы Stone Sour
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Roadrunner Records